«Blitzkrieg Bop» — песня американской панк-роковой группы Ramones. Вышла в США в феврале 1976 года как их дебютный сингл. Вошла в их вышедший 23 апреля того же 1976 года альбом Ramones, была на нём первым треком.

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «Blitzkrieg Bop» в исполнении группы Ramones на 92 место своего списка «500 величайших песен всех времён». В списке 2011 года песня также находится на 92 месте. Британский музыкальный журнал New Musical Express тоже включил её в свой (опубликованный в 2014 году) список «500 величайших песен всех времён», на 237 место.

Кроме того, песня «Blitzkrieg Bop» в исполнении группы Ramones входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 1976 года
Песни Ramones
Дебютные синглы